Aicom est un nom propre qui peut désigner :
 Aicom, une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo maintenant disparue.

AICOM est une abréviation qui peut désigner :
 Académie internationale de comédie musicale, une école pluridisciplinaire française, enseignant le théâtre, le chant et le danse.